Die EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2014 war die 18. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 18. bis 23. März 2014 im Hotel Caro in der rumänischen Hauptstadt Bukarest statt.

Der Engländer Oliver Lines wurde durch einen 6:1-Sieg gegen den Iren Josh Boileau Europameister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saisons 2014/15 und 2015/16.

Modus 
Die 97 teilnehmenden Spieler wurden in 16 Gruppen mit jeweils sechs beziehungsweise sieben Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2014
U21 Europameisterschaft
Billardturnier in Bukarest